Ole steht für
 Ole (Vorname), männlicher Vorname, skandinavische Nebenform von Olaf
 Ole (Hiiumaa), ein Dorf der estnischen Landgemeinde Hiiumaa

Ole ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Ole (1898–1995), estnisch-schwedischer Maler

OLE steht als Abkürzung für:
 Object Linking and Embedding
 OLE for Process Control
 Kuali Open Library Environment, eine Bibliothekssoftware

Siehe auch:
 Olé, spanischer Ausruf
 Ohle
 Olle

Abkürzung